

Integralne części wsi w Polsce 
 Cicha – przysiółek wsi Koszarawa w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Koszarawa
 Cicha – przysiółek wsi Soblówka w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Ujsoły

Cieki wodne 
 Cicha – potok, dopływ Bystrzycy Dusznickiej
 Cicha – potok, dopływ Szreniawy
 Cicha – potok, dopływ Wody Ujsolskiej

Zobacz też 
 Cicha Góra
 Cicha Woda
 Cicha Wólka
 Cichy